Paul François peut faire référence à :
 Paul François (1995-), navigateur français ;
 Paul François (1965-), agriculteur et militant associatif français ;
 Paul François, nom de plume de Paul Faucher (1898-1967), écrivain et éditeur français.

Nom de plume